Сара Эррани и Роберта Винчи — победительницы турнира.

Прошлогодние чемпионки — Пэн Шуай и Чжэн Цзе — не защищали свой титул, но обе принимали участие в турнире:
 Пэн Шуай должна была сыграть с немкой Сабиной Лисицки, но пара снялась незадолго до матча первого круга.
 Чжэн Цзе играла вместе с тайваньской китаянкой Се Шувэй и уступила уже на старте.

Общая информация 
Впервые с 1985 года турнир в женском парном разряде выигрывает мононациональная итальянская пара.

В 3-й раз с момента введения по ходу европейского весеннего грунтового сезона двух соревнований высшей категории оба их в парном разряде выигрывает одна и та же пара. Подобные достижения были зафиксированы в 1994 и 2004 годах. Впервые подобное удалось мононациональной паре.

Посев 
Четверо первых сеянных дуэтов начинают турнир со второго раунда.

  Лизель Хубер /  Лиза Реймонд (Полуфинал)
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (Второй раунд)
  'Сара Эррани /  Роберта Винчи (Титул)
  Андреа Главачкова /  Анастасия Родионова (Отказ)''

<li> Мария Кириленко /  Надежда Петрова (Четвертьфинал)
<li> Юлия Гёргес /  Ваня Кинг (Второй раунд)
<li> Натали Грандин /  Владимира Углиржова (Второй раунд)
<li> Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс ''(Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Примечания

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Италии по теннису 2012